KGC peut désigner :
 Knights of the Golden Circle, une société secrète du milieu du xixe siècle aux États-Unis ;
 Kahnawake Gaming Commission, un organisme de réglementation du jeu sur le territoire mohawk de Kahnawake, au Québec, au Canada.